Vogelbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Vogelbach (Malsburg-Marzell), Dorf der Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Vogelbach (Dachsberg), Ortsteil der Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Vogelbach (Bruchmühlbach-Miesau), Ortsteil der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Jung-Vogelbach, linker Zufluss des Vogelbach (Klemmbach)

 Vogelbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (zur Ammer) an der Gemeindegrenze von Böbing zu Huglfing, beide im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Vogelbach (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat nach der Rohrmühle, Markt Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Vogelbach (Glan), linker Zufluss des Glans nach der Vogelbachermühle, Ortsteil Vogelbach, Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz 
 Vogelbach (Ibach), linker Zufluss des Ibachs (zur „Hauensteiner“ Alb) bei Hierbach, Ortsteil Wilfingen, Gemeinde Dachsberg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Vogelbach (Ibenbach), rechter Zufluss des Ibenbachs bei Lochsepp, Gemeinde St. Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Vogelbach (Kander), rechter Zufluss der Kander vor Steinenkreut, Stadt Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Vogelbach (Klemmbach), linker Zufluss des Klemmbachs zwischen deren Guggmühle und dem Hauptort der Gemeinde Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Vogelbach (Krottenbach), rechter Zufluss des Krottenbachs (zur Wutach) bei Opferdingen, Stadtteil Achdorf, Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Vogelbach (Lutter), rechter Zufluss der „Bielefelder“ Lutter gegenüber Milse, Stadtbezirk Heepen, kreisfreies Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Vogelbach (Muckenbach) – siehe unten → Vogelbacher Graben
 Vogelbach (Ostrach), rechter Zufluss der Ostrach (zur Iller) vor Hinterstein, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Vogelbach (Seebachgraben), (indirekter?) linker Hauptstrang-Oberlauf des Seebachgrabens (zum Schweinsbach, zum Saubach, zum Steinbach, zur Tauber) bei Nordenberg, Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Vogelbach (Steinenbach), linker Zufluss des Steinenbachs (zur Gutach) im Gemeindegebiet von Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Vogelbach (Vogelbach) – siehe oben → Jung-Vogelbach

 Vogelbacher Graben, Oberlaufname des Muckenbachs (zur Schwabach, zur Regnitz) im  Buckenhofer Forst  bei Uttenreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Vogelbächle, linker Zufluss der Stunzach an der Vogelmühle, Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Vogelbach ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Vogelbach (1877–1924), deutscher Maschinenbauer und Industrieller
 Susanne Klein-Vogelbach (1909–1996), Schweizer Gymnastiklehrerin und Physiotherapeutin

Siehe auch:
 Vogelgraben
 Vogelsbach